Acontia feae is een vlinder uit de familie uilen (Noctuidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1937 door Emilio Berio.

De soort komt voor in het Afrotropisch gebied.

feae
Dier uit het Afrotropisch gebied